Чемпионат мира по трековому велоспорту 1976 года проходил с 7 по 10 сентября 1976 года в Монтерони-ди-Лечче (Италия). В связи с проведением летних Олимпийских игр в Монреале соревнования среди любителей на чемпионате не проводились, кроме гонки за лидером, спринте на тандемах и гонки среди женщин. Всего на чемпионате разыграли 7 комплектов наград — по 5 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

Чемпионаты мира по трековым велогонкам
Спорт в Италии в 1976 году
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Апулии
1976 год в велоспорте
Сентябрь 1976 года